Amerikai Egyesült Államok
Myrick (Missouri)
Myrick (Oregon)